Porta del Sole – Palestrina
 Porta Sole – Perugia
 Porta del Sole – Tiahuanaco

Pagine correlate 
 Porta a Sole